Cheick Kongo - um lutador francês de MMA e kickboxer.
Cheick Tioté (1986-2017) - um futebolista profissional da Costa do Marfim. 
Cheick Modibo Diarra - um político do Mali.

Desambiguação